La expresión Gran Hotel puede referirse a:

Cine y televisión 
 Grand Hotel (1932), película estadounidense de Edmund Goulding.
 Gran Hotel (1944), película mexicana de Mario Moreno Cantinflas.
 Gran Hotel (2011-2013), serie de televisión española. 
 El Gran Hotel Budapest (2014), película estadounidense.

Establecimientos comerciales 
 Gran Hotel Provincial, en Mar del Plata, Argentina.
 Gran Hotel Viena, en Miramar (Córdoba), Argentina.
 Gran Hotel de Angkor, en Siem Reap, Camboya.
 Cúcuta Gran Hotel, en Cúcuta, Colombia.
 Gran Hotel Costa Rica, en San José, Costa Rica.
 Gran Hotel Kempinski Altos Tatras, en Eslovaquia.
 Gran Hotel, en Albacete, España.
 Gran Hotel Almería, en Almería, España.
 Gran Hotel Bali, en Benidorm, España.
 Gran Hotel, en Cartagena, España.
 Gran Hotel, en Palma de Mallorca, España.
 Gran Hotel Puente Colgante (Hotel de Portugalete), en Portugalete, España.
 Gran Hotel de la Independencia, (Hotel de France), en Conakri, Guinea.
 Gran Hotel Darío, en la isla de Kish, Irán.
 Gran Hotel Beira, en Beira, Mozambique.
 Gran Hotel Bolívar, en Lima, Perú.
 Gran Hotel de Póvoa (Palace Hotel), en Póvoa de Varzim, Portugal.
 Gran Hotel, en Taipéi, República de China.
 Gran Hotel de Kinsasa, en  Kinsasa, República Democrática del Congo.
 Gran Hotel Pristina, en Pristina, Serbia.